Термін Динаміка широко використовується при описі різних процесів і явищ як вказівка на важливість зміни в часі їхніх характеристик. Як приклад можна вказати:
 Динаміка — розділ механіки
 Динаміка в музиці — одна зі сторін організації музики, тісно пов'язана з силою звучання, дією різних акустичних компонентів
 Динаміка польоту
 Популяційна динаміка
 Динаміка фітоценозу
 Динаміка курсу валют
 Динаміка промислового виробництва
 Динаміка цін
 Системна динаміка
 Соціальна динаміка
 Групова динаміка

Посилання 
 
 Динаміка